Oops!... I Did It Again (single), een single van Britney Spears
 Oops!... I Did It Again (album), een album van Britney Spears